Pietàkapelle ist der Name folgender Kapellen:
Pietàkapelle (St. Ulrich und Afra), Augsburg
Pietàkapelle (St. Gereon), Köln
Pietàkapelle (Ostbevern)
Pietà-Kapelle Oberlaa, Wien